El Semanario El Pueblo es el periódico oficial del Partido Revolucionario Febrerista de Paraguay. Se publica desde 1957, y su precio es de 3000 guaraníes. 

Actualmente es un periódico mensual y se ha caracterizado siempre por ser una publicación de análisis y debate sobre la realidad nacional e internacional, en los campos político, económico, social, cultural y ecológico.

Las opiniones vertidas por sus colaboradores son de responsabilidad exclusiva de los mismos y no necesariamente coinciden con las Dirección del periódico ni con las del Comité Ejecutivo Nacional del P.R.F.

Véase también 
Partido Revolucionario Febrerista

Periódicos de Paraguay
Periódicos en español
Órganos de expresión de partidos políticos
Partido Revolucionario Febrerista